Сомянка () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Вышкувский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 5542 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Домбрувка
 Гмина Жонсник
 Гмина Сероцк
 Гмина Вышкув
 Гмина Заторы

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Мазовецкого воеводства